Броск — фамилия.
 Броск, Алекс (род. 1983) — австралийский футболист.
 Броск, Юрий (немецкий вариант имени Георг Броске; 1833—1915) — лютеранский священник, верхнелужицкий поэт и переводчик.